

Heiligen

 Paus Gregorius I
 Paus Gregorius II
 Paus Gregorius III
 Paus Gregorius VII
 Gregorius van Nazianze
 Gregorius van Nyssa
 Gregorius Thaumaturgis
 Gregorius de Verlichter
 Gregorius van Tours
 Gregorius van Utrecht

Plaatsen
 San Gregorio (Assisi), Italië
 San Gregorio (Chili), een gemeente in de Chileense regio Magallanes y de la Antártica Chilena
 San Gregorio d'Ippona, een gemeente in de Italiaanse provincie Vibo Valentia
 San Gregorio da Sassola, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome
 San Gregorio di Catania, een gemeente in de Italiaanse provincie Catania
 San Gregorio Magno, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
 San Gregorio Matese, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta
 San Gregorio nelle Alpi, een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno

Kerk
 San Gregorio Magno al Celio, een kerk in Rome